Vilouta puede referirse a:
 Vilouta (La Coruña), aldea española de la parroquia de Tapia, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilouta (Lugo), parroquia española del municipio de Becerreá, provincia de Lugo, Galicia.